Minho, a Miño folyó portugál neve
 Minho, egykori portugál tartomány
 Minho, koreai utónév